Генна́дий Афана́сьев:
 Афанасьев, Геннадий Владимирович (род. 1964) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Афанасьев, Геннадий Евгеньевич (род. 1946) — российский археолог.
 Афанасьев, Геннадий Сергеевич (1990—2022) — один из обвиняемых по делу «террористов группы Сенцова».
 Афанасьев, Геннадий (Гаур) Яковлевич (1943—2003) — советский футболист; тренер.